de 'tempelnaam' (miao hao) van een aantal Chinese keizers, zoals:
 Tang Xianzong (778-820), keizer van de Tang-dynastie
 Chenghua (1447-1487), keizer van de Ming-dynastie